Il singolare  del Recife Open Internacional de Tenis 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Ricardo Mello ha battuto in finale Rogério Dutra da Silva 7–6(7–5), 6–3.

Teste di serie

 Ricardo Mello (campione)
 Rogério Dutra da Silva (finale)
 Júlio Silva (semifinali)
 Denis Gremelmayr (quarti di finale, ritiro)

  Gastão Elias (primo turno)
  Jorge Aguilar (secondo turno)
  Ricardo Hocevar (primo turno, retired)
  Peter Gojowczyk (quarti di finale, ritirato a causa di una malattia)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Recife Open Internacional de Tenis 2011